Zaharcenko este un nume de familie de origine slavă purtat de următoarele persoane notabile:

Aleksandr Zaharcenko, lider separatist pro-rus din Ucraina
Evgheni Zaharcenko, fotbalist rus
Liubov Zaharcenko, poetă, textieră și cântăreață rusă
Mihail Dmitrievici Zaharcenko, general sovietic
Stanislav Zaharcenko, fotbalist rus
Vitali Zaharcenko, ministru ucrainean

Vezi și
4244 Zakharchenko, un asteroid
Mihailo Vașcenko-Zaharcenko, matematician ucrainean